Долина динозавров () — британско-канадский телевизионный сериал производства студий BBC Worldwide, Cambium Catalyst International и SEVEN24 Films.

Сюжет 
Сериал фокусируется на том, что бы произошло, если динозавры продолжали существовать и развиваться в более разумных существ (Лорен упоминает в начальных титрах "Люди считают, что динозавры исчезли, но что, если они ошибаются?").

Всё начинается с того, что из одной пещеры, ведущей в мир динозавров, вылезают три динозавра (двое из которых преследуют третьего). В ходе их драки образуется завал в пещере.

Поблизости находится детский тематический лагерь, где доктор Хиллари Слейтон живёт с дочерью-подростком Лорен. Муж доктора Слейтон, Алан, таинственно исчез год назад во время экспедиции в долине Бедландс, и Лорен не пришла к соглашению насчет его исчезновения. Когда девочка прогуливалась по «Призрачному городу», то услышала странные звуки. Испугавшись, она быстрей убежала, оставив свой медальон, который напоминал ей о пропавшем отце. Через некоторое время потерянный амулет возвращает динозавр, который сразу же представился перед ней именем «Ино». На протяжении сериала Лорен быстро сдруживается с Ино. Также Лорен узнает, что её отец создал теорию о мыслящих динозаврах, которые таинственным образом выжили и затем эволюционировали, став более развитыми. Когда Ино начал потихоньку разговаривать, он произносит имя отца Лорен. Ей тут же пришла мысль, что отец может быть жив.

К финалу доктор Эйкенс нанял браконьеров, которые ранее сталкивались с Ино. Эйкенс решил взорвать портал, ведущий в мир динозавров, заявляя, что динозавры опасны для людей. План Эйкенса не удался. Ино воссоединяется со своими родителями и отдает Лорен камень с письмом. Из письма Лорен узнает, что её отец жив, но останется в мире динозавров.

Персонажи

Люди 
 Лорен Слейтон (Бритни Уилсон; ) — главная героиня, работает вожатой в лагере.
 Кит () — друг Лорен, и один из тех, кто знает об Ино. Племянник индейца Десять Медведей.
 Кортни () — подруга Лорен, которая знает об Ино.
 Крис () — один из вожатых в лагере. Начиная с 12 серии узнает об Ино и о живых Динозаврах.
 Хилари Слейтон () — мать Лорен и жена Алана. Является руководителем лагеря.
 Клайв Эйкенс () — вторичный антагонист сериала. Раньше он участвовал в экспедиции Алана Слейтона, связанной с динозаврами. Для конспирации устроился работать в детский лагерь. Хотел взорвать портал, ведущий в мир динозавров.
 Дэнни () и Нельсон () — двое детей, которые летом проводят время в детском лагере. В каждой серии они становились свидетелями доказательств существования динозавров. В 14 серии они узнали, что динозавры существуют.
 Десять медведей () — индеец. Дядя Кита. Принимал участие в экспедиции Алана Слейтона и Клайва Эйкенса. Первоначально требовал Лорен и Киту держаться подальше от Ино. Также в 13 серии помог вылечить Ино.
 Браконьеры () — двое людей, которые занимались браконьерством. Они стали свидетелями существования динозавров и чуть не поймали Ино.

Динозавры 
 Ино () — динозавр-подросток, высотой в 6-футов (1,8 м) теропод бледно-зеленого окраса с красными и желтыми полосами вдоль спины, имеет серый низ живота, у него перья на голове (наподобие человеческих волос) и на хвосте, желтые глазами, ноги, как у дромеозавра. На самом деле, Лорен подтверждает, что вид Ино превратилась из видов дромеозавра. Начиная с 8 серии, Ино стал иметь возможность говорить, но в основном он только может копировать и произносить слова наподобие попугая, но несмотря на его интеллект, он имеет грамматику четырёх-летнего ребенка при разговоре. Ино, как известно, произносит звуки, похожие на то, что у птицы, и весьма чувствителен к высокочастотным звукам; они имеют тенденцию, чтобы напугать и прогнать его. Он также может зацепляться за деревья, но только для укрытия или побега. Возможно Ино всеядный, так как Ино был замечен поедающим хот-доги и листья.
 Диггеры () — пара тупых двуногих гибрида пахицефалозавра и пинакозавра, но с небольшими руками, как у тираннозавра. Они насекомоядных. Они враги Ино, и они упорно преследуют его. Они также преследовали всех остальных героев, и кажется они являются антагонистами. Они могут сделать вещи и использовать инструменты. Из-за света они имеют слабость, и могут быть временно в отключке от очень ярких огней. Лорен назвала их Зеленый глаз (самец) и Серепта (самка).

Серии

Примечания

Ссылки 
 
 
 David Winning (director) official web site
 Marc Lougee (Director/ Animation) official web site

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2007 году
Фильмы о динозаврах
Фильмы о катакомбах
Телесериалы на английском языке
Научно-фантастические телесериалы Канады
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2007 году